Mädchenjahre einer Königin ist der Titel folgender Filme:

 Mädchenjahre einer Königin (1936), deutscher Film von Erich Engel mit Jenny Jugo
 Mädchenjahre einer Königin (1954), österreichischer Film von Ernst Marischka mit Romy Schneider